Dominique Briquel (1946), étruscologue français ;
 Françoise Briquel-Chatonnet (1956), historienne française.